VGA steht als Abkürzung in der Technik für:
 Video Graphics Array, Computergrafikstandard
 abgeleitet davon umgangssprachlich für eine Bildauflösung 640 × 480 Pixel, siehe Bildauflösung#Standards
 VGA-Anschluss, mit dem Video Graphics Array eingeführter, jedoch nicht an diesen gebundener Anschlussstandard für Computerbildschirme
 Variable Gain Adjustment, elektronisches Bauelement

VGA steht weiterhin für folgende Organisationen und Unternehmen:
 Verband der Geschäftsstellenleiter der Assekuranz, heute Bundesverband der Assekuranzführungskräfte
 Verein für Geschichte der ArbeiterInnenbewegung, eine wissenschaftliche Institution im Umfeld der
Gemeinde Wien (Magistratsabteilung 8) mit Fokus auf der Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie.
 Verkehrsgemeinschaft Aalen, Verkehrsverbund im Ostalbkreis, Zusammenschluss von vier Busunternehmen, umfasst das Gebiet des Altkreises Aalen
 Verkehrsgemeinschaft Augsburg, ehemaliger Verkehrsverbund

Die Abkürzung VgA steht für:
 Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages

Die Abkürzung vGA steht für:
 Verdeckte Gewinnausschüttung, Begriff aus dem Steuerrecht

Siehe auch:

VGA